Bănulescu:
 Daniel Bănulescu
 Ștefan Bănulescu

Nume de familie românești